Кайрюкштис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кайрюкштис, Витаутас (1890—1961) — литовский живописец и искусствовед.
 Кайрюкштис, Леонардас Антано (1928—2021) — советский и литовский лесовод.